Plusieurs unités navales canadiennes ont été baptisées NCSM Nipigon.
 Le  (I) était un dragueur de mines de classe Bangor qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Le  (II) était un destroyer de la classe Annapolis qui a servi pendant la guerre froide.

Liens externes 
  Les NCSM Nipigon sur canada.ca